Provana – antica e importante famiglia feudale del Piemonte

Persone 
 Antonio Provana – arcivescovo cattolico italiano 
 Prospero Provana – uomo d'affari, eretico e antitrinitario italiano

Pagine correlate 
 Andrea Provana (disambigua)
 Provana di Collegno
 Provana del Sabbione